Sedlyschtsche (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ljubeschiw, siehe Sedlyschtsche (Ljubeschiw)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kowel, siehe Sedlyschtsche (Kowel)